Анато́лий Ковале́нко:
 Коваленко, Анатолий Александрович (1937—2019) — советский тренер по боксу.
 Коваленко, Анатолий Андреевич (род. 1955) — советский и украинский политик, доктор наук, профессор.
 Коваленко, Анатолий Дмитриевич (1905—1973) — советский механик и математик.
 Коваленко, Анатолий Павлович (род. 1936) — российский учёный.
 Коваленко, Анатолий Яковлевич (1919—2008) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.